Наука в Италии () имеет долгую историю и традиции, начиная с эпохи возрождения и древнеримской эры. В период возрождения в Италии имел место научный "Золотой Век". Согласно новейшим представлениям "отцом современной науки" является Леонардо да Винчи, заслуженно получивший это звание за счёт своих научных экспериментов.

История

Великие учёные 
 Леонардо да Винчи
 Галилей, Галилео
 Кассини, Джованни Доменико
 Ферми, Энрико
 Вольта, Алессандро
 Лагранж, Жозеф Луи - итальянец по происхождению.
 Фибоначчи
 Кардано, Джероламо
 Маркони, Гульельмо
Джузеппе Пеано